Klammer steht für:

 Klammer (Zeichen), Schriftzeichen oder Symbol
 Klammer (Chirurgie), medizinisches Werkzeug zum Schließen von Wunden
 Klammer (Zahnmedizin), Verankerungselement von zahnmedizinischen Teilprothesen
 Klammer (BDSM), Sexspielzeug
 Klammer (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 Klammer – Chasing the Line, österreichischer Spielfilm von Andreas Schmied (2021)

als Kurzform:
 Bauklammer, Holzverbinder in der Form eines U-förmig abgewinkelten Eisenhakens
 Büroklammer, zum lösbaren Zusammenheften von Papier
 Flügelklammer, Metallspange die Vögeln an einen Flügel geschraubt wird, um sie am Fliegen zu hindern
 Heftklammer, zum Zusammenheften von Papier
 Wäscheklammer, zur Befestigung von Wäsche an einer Wäscheleine
 Zeitungsklammer, zum Befestigen von Zeitungen an Verkaufsstellen

Klammern steht für:
 Klammern (Kartenspiel), Variante des Kartenspiels Jass
 Klammern, Verbindungstechnik, siehe An- und Einpressen

Siehe auch:
 Karl Klammer (Microsoft), Software
 Klamer
 Clamp (Begriffsklärung)